Wavelength (lunghezza d'onda in lingua inglese) può fare riferimento a:

Cinema 
 Wavelength  – film diretto da Michael Snow del 1967
 Wavelength  – film diretto da Mike Gray del 1983

Musica 
 Wavelength  – album di Van Morrison del 1978
 Wavelength  – singolo di Van Morrison del 1978 tratto dall'omonimo album
 Wavelength  – album dei Tangerine Dream del 1984, colonna sonora dell'omonimo film del 1983